Kropiwnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Ferdynand Kropiwnicki (1803–1881), polnischer Architekt und Baumeister
 Jerzy Kropiwnicki (* 1945), polnischer Politiker
 Robert Kropiwnicki (* 1974), polnischer Politiker